L'édition 2005 du tournoi de tennis de Bâle se déroule du 24 au , sur moquette en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Fernando González remporte l'épreuve en simple, Agustín Calleri et Fernando González celle en double.

Lauréats 
Fernando González remporte le  en simple en battant en finale Márcos Baghdatís. Il s'agit de son  et  sur moquette en carrière. C'est la  qu'il s'impose à Bâle (ayant perdu en finale de l'édition 2002), il soulève ainsi son  de la saison.

En double, Agustín Calleri et Fernando González remportent leur  ensemble en battant en finale Stephen Huss et Wesley Moodie. Il s'agit respectivement de leur  et  dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bâle
 Saison 2005 de l'ATP
 Tournois ATP International Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Bâle
ATP 2005
Sport en Suisse en 2005
Tennis en octobre 2005